Collegio elettorale di Lonato – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Lonato – collegio elettorale del Regno di Sardegna